Tilt může být:

 Tilt (album, Cozy Powell) – album hudebníka Cozyho Powella (1984)
 Tilt (album, Scott Walker) – album zpěváka Scotta Walkera (1995)
 Tilt-shift – efekt optické iluze ve fotografování
 Tilt (americká hudební skupina) – americká hudební skupina
 Tilt (britská hudební skupina) – britská hudební skupina
 Tilt (polská hudební skupina) – polská hudební skupina
 Tilt (počítačová hra) – počítačová hra